KdK est un sigle qui peut désigner :
 Konferenz der Kantonsregierungen (en français, Conférence des gouvernements cantonaux), en Allemagne, une conférence intercantonale qui vise à coordonner l'action des gouvernements cantonaux.

KDK est un sigle qui peut désigner :
  (où KDK signifie Kawakita Denki Kigyosha, le nom japonais de la Compagnie électrique Kawakita), le nom de marque utilisé par Matsushita Ecology Systems Co, Ltd, une filiale de Panasonic.